Демовка — название населённых пунктов на Украине:

 Демовка — село в Чечельницком районе Винницкой области.
 Демовка — село в Жидачовском районе Львовской области.